Schena steht für:
 deutscher Name der Gemeinde Seňa im Osten der Slowakei
 Massimo Schena (* 1988), deutscher Rapper